Vilhelmsen ist der Nachname von

 Annette Vilhelmsen (* 1959), dänische Politikerin
 Jens Vilhelmsen (* 1985), dänischer Ruderer